Carl Tibbetts – regista televisivo britannico
 Nate Tibbetts – allenatore di pallacanestro statunitense
 Steve Tibbetts – chitarrista e compositore statunitense
 Willard Tibbetts – mezzofondista statunitense